

Név
Claire, francia női keresztnév
Claire, vezetéknév
Claire, kitalált szereplő a Csere című filmben Naya Liviah megformálásában

Zene
Claire, német elektropop-együttes
Claire, Hanazava Kana stúdióalbuma

Számítástechnika
Claire, programozási nyelv

Filmek
Claire, 1967-ben bemutatott fekete-fehér NSZK filmdráma, tévéfilm, rövidjátékfilm Peter Lilienthal rendezésében.
Claire, 1983-as olasz pornófilm Clifford Brown (Jesús Franco) rendezésében.
Claire, 1986-ban bemutatott francia tévéfilm Lazare Iglesis rendezésében.
Claire, 2001-ben bemutatott amerikai fantasy film Milford Thomas  rendezésében.
Claire, 2007-ben bemutatott amerikai-francia filmdráma, tévéfilm Stephen Bridgewater rendezésében.
Claire, 2013-ban bemutatott amerikai filmdráma Dan Ast rendezésében.